Арсе́н Аветися́н:
 Аветисян, Арсен Альбертович (1971—2004) — российский скульптор.
 Аветисян, Арсен Липаритович (род. 1973) — советский и армянский футболист.